Раздольный — название населённых пунктов в России:

 Раздольный — посёлок в Каменском районе Алтайского края.
 Раздольный — посёлок в Смоленском районе Алтайского края.
 Раздольный — посёлок в Троицком районе Алтайского края, упразднён в 2012 году.
 Раздольный — посёлок в Черноярском районе Астраханской области.
 Раздольный — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области.
 Раздольный — хутор в Бобровском районе Воронежской области.
 Раздольный — посёлок в Черноземельском районе Калмыкии.
 Раздольный — посёлок в Елизовском районе Камчатского края.
 Раздольный — посёлок в Гурьевском районе Кемеровской области.
 Раздольный — посёлок в Брюховецком районе Краснодарского края.
 Раздольный — хутор в Каневском районе Краснодарского края.
 Раздольный — посёлок в Кореновском районе Краснодарского края.
 Раздольный — хутор в Новокубанском районе Краснодарского края.
 Раздольный — посёлок в Искитимском районе Новосибирской области.
 Раздольный — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Раздольный — хутор в Ремонтненском районе Ростовской области.
 Раздольный — хутор в Кочубеевском районе Ставропольского края.